Tenzin Namgyal (Sikkim), een chögyal (koning) Sikkim (1780-1793)
Tenzin Namgyal (voetballer) (1979), een Tibetaan voetballer